Истински пеленг (Пътен ъгъл), ИП – ъгъл, заключен между северното направление на меридиана в мястото на измерване и направлението на линията на пътя, пресмятан по часовниковата стрелка от направление географския север. По същество показва направлението на пътната скорост относително север.

Непосредствено се измерва с помощта на спътников навигационен приемник.

Широко се използва в ориентирането при използването на GPS приемник.

Измерва се в ъглови градуси в диапазона 0...360°, понякога −180...180°.
0° винаги указва направление север, 90° – на изток.

Вижте също 
 Пеленг
 Истински курс

Навигация
Морски термини